Große Aa ist die Bezeichnung dieser Fließgewässer:

 ein Zufluss der Ems in Niedersachsen (Deutschland), siehe Große Aa
 ein Zufluss des Aabachs in Nordrhein-Westfalen (Deutschland), siehe Große Aa (Aabach)
 der Beiname des Mittellaufs eines Zuflusses der Afte in Nordrhein-Westfalen (Deutschland), siehe Aabach
 ein Quellfluss der Aa of Weerijs in der Provinz Antwerpen (Belgien), siehe Große Aa (Belgien)